Edouard Lanteri

Localidades
Lanteri (Santa Fé)

Desambiguação